New Gold Dream (81-82-83-84) - album van de Simple Minds
 New Gold Dream (81-82-83-84) (nummer) - nummer van de Simple Minds